Джон Фредерик Пирсон (, 21 июля 1925, Виннипег, Манитоба, Канада — 16 апреля 2021) — бывший канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 
Джонни Пирсон, родившийся 21 июля 1925 года в Виннипеге (Манитоба), начинал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Монреаль Джуниор Канадиенс». В 1946 году, выступая за хоккейный клуб Университета Макгилла «Макгилл Редмен», выиграл чемпионат среди университетов.

В сезоне 1946/47 Пирсон дебютировал в НХЛ в команде «Бостон Брюинз», но закрепиться в «Бостоне» в первом сезоне ему не удалось и он два сезона выступал в фарм-клубах «Брюинз», командах Американской хоккейной лиги «Бостон Олимпикс» и «Херши Бэрс», изредка привлекаясь к играм за основную команду.

В плей-офф сезона 1947/48 Пирсон сумел проявить себя, набрав в пяти матчах 5 (3+2) очков, он закрепился в команде. За следующие 9 сезонов своей карьеры в «Бостоне» он четырежды достигал рубежа в 20 шайб за сезон, что принесло ему попадание на два матча «всех звёзд» НХЛ. После окончания сезона 1953/54 Пирсон решил закончить игровую карьеру, но через год вернулся и провёл ещё 3 сезона прежде, чем окончательно оставить хоккей.

Награды и достижения 
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1950, 1951

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика Джонни Пирсона  на The Internet Hockey Database 
 Биография Джонни Пирсона  на Legends of Hockey 
 Профиль Джонни Пирсона  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ